Акбастауский сельский округ:
 Акбастауский сельский округ   — Сельский округ Абайского района, Карагандинская область
 Акбастауский сельский округ — Сельский округ, Байдибека район, Туркестанская область
 Акбастауский сельский округ — Сельский округ, Жамбылский район, Жамбылская область